Rattenschwanz steht für:

 Schwanz von Ratten
 ein dünner, meist geflochtener Zopf, siehe Rattenschwanz
 Rattenschwanz, Name des Wiesen-Fuchsschwanzes
 Rattenschwanz, Name der Grenadierfische
 Rattenschwanz, Haarausfall am Schwanz von Tieren, siehe Schwanz#Erkrankungen
 Der Rattenschwanz, Folge am 10. Februar 2011 der Pseudo-Doku Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln 
 einen Rattenschwanz nach sich ziehen: Redewendung für unliebsame Folgen, die sich aus manchem Ereignis ergeben können